Большедорожное — название населённых пунктов.

Россия 
 Большедорожное — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Большедорожное — село в Северном районе Оренбургской области.
 Большедорожное — остановочная платформа Западно-Сибирской железной дороги.